Satz von Steiner steht für:

 Satz von Steiner (Geometrie), Steiner-Erzeugung eines Kegelschnitts
 Steinerscher Satz, Berechnung des Trägheitsmomentes eines starren Körpers für parallel verschobene Drehachsen
 Satz von Steiner, steht auch für den Verschiebungssatz (Statistik)